

Cinema 
 Richard – film del 1972 diretto da Harry Hurwitz

Geografia
 Richard  – villaggio canadese nel Saskatchewan
 Richard – area non incorporata nella contea di Calhoun (Iowa), Stati Uniti d'America
 Richard – area non incorporata nella contea di Monongalia (Virginia occidentale) Stati Uniti d'America

Onomastica 

 Richard – variante del nome proprio di persona Riccardo

Persone 
 Richard (IX secolo) – conte italiano
 Richard (... – 1139) – primo abate di Fountains
 Richard (... – 1133) – vescovo di Bayeux 
 Richard Candido Coelho detto Richard (1994) – calciatore brasiliano
 Richard Alexandre Birkheun Rodrigues detto Richard (1999) – calciatore brasiliano
 Richard (1882-1925) – principe tedesco di Sayn-Wittgenstein-Berleburg
 Marthe Richard (1889-1982) – agente segreta e politica francese

Altro
 Uragano Richard – uragano che colpì il Centro America nel 2010

Pagine correlate 
 Ricard